Little Smeaton (Hambleton), North Yorkshire
 Little Smeaton (Selby), North Yorkshire